Свобо́дная зо́на — многозначный термин. Может означать:

География 
 Свободная зона — в 1940—1942 годах южная часть Франции, относительно независимая от Германии.
 Свободная зона — часть Западной Сахары, расположенная к востоку от марокканской пограничной стены.

Фильмы 
 Свободная зона — советский фильм 1992 года.
 Свободная зона — израильский фильм 2005 года.

Прочее 
 Свободная зона — реформаторское течение в саентологии.